Вилиба́льд Лю́двиг Фердина́нд Гу́рлитт (; 1 марта 1889, Дрезден, Саксония, Германия — 15 декабря 1963, Фрайбург-им-Брайсгау, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий музыковед, лексикограф и педагог. Представитель рода . Сын Корнелиуса Гурлитта. Член Майнцской академии науки и литературы (1950).

Биография 
Ученик Хуго Римана и Арнольда Шеринга. В 1920 году возглавил Институт музыковедения при Фрайбургском университете. В 1929—1958 годах профессор кафедры музыковедения (с перерывом при нацистах в 1937—1945 годах). С 1946 одновременно преподавал в Бернском и Базельском университетах. Среди учеников: , Фриц Дитрих, , Йозеф Мюллер-Блаттау, Генрих Бесселер, , , , , Курт фон Фишер и другие. Был участником нового органного движения. В своих музыковедческих трудах обращался к вопросам органного искусства, музыкальной иконографии, барочной музыке (особенно творчеству Иоганна Себастьяна Баха). Существенно развил теорию идеальной нормы звучания как характеристики определённого музыкально-исторического периода («»). Был издателем Музыкального словаря Римана (12-е, переработанное, издание), журнала «Archiv für Musikwissenschaft», собраний сочинений Михаэля Преториуса и Дитриха Букстехуде.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 156 — ISBN 5-85270-033-9

Преподаватели Фрайбургского университета
Почётные доктора Лейпцигского университета